Ла Хојита има више значења:

 Ла Хојита, Рекреативо ла Асијенда (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Хојита (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Хојита (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хојита (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хојита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хојита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хојита, Ел Москеро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хојита, Ла Хоја де лос Марес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хојита (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хојита (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хојита (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Хојита (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Хојита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Хојита (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Хојита (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Хојита (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Хојита (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Хојита (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Хојита (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Хојита (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Хојита (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Хојита (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Хојита (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Хојита (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Хојита (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Хојита, Лос Коралес (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Хојита (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Хојита (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Хојита (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Хојита (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Хојита, Километро 280 (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Хојита (Рафаел Делгадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику